Иремашвили:
 Иремашвили, Иосиф Георгиевич (1878—1944) — грузинский политический деятель и мемуарист.
 Иремашвили, Георгий (род. 1976) — грузинский футболист.

См. также 
 Иромашвили